María Magdalena de Habsburgo y Wittelsbach (Graz, 7 de octubre de 1589-Padua, 1 de noviembre de 1631) fue la esposa de Cosme II de Médici, gran duque de Toscana.

Biografía
Era hija de Carlos II de Estiria, archiduque de Austria, y de María Ana de Baviera. El matrimonio con el gran duque tuvo lugar en 1608. Después de la prematura muerte de su marido, acaecida en 1621, se dedicó junto a su suegra, Cristina de Lorena, a la educación de sus hijos, en particular del futuro gran duque Fernando II. Obtuvo además como herencia el gobierno de la ciudad de San Miniato hasta su muerte y no paró hasta que la pequeña ciudad se convirtió en diócesis.

Se interesó por la ciencia y procuró a sus hijos una gran educación, eligiendo como preceptores a algunos científicos discípulos de Galileo Galilei.

Descendencia

Ancestros

Bibliografía

Acton, Harold: The Last Medici, Macmillan, London, 1980, ISBN 0-333-29315-0
Strathern, Paul: The Medici: Godfathers of the Renaissance, Vintage books, London, 2003, ISBN 978-0-09-952297-3
Hale, J.R.: Florence and the Medici, Orion books, London, 1977, ISBN 1-84212-456-0
 Constantin Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich, Vienna, 1861, Vol. VII, pp. 56-58 (versión en línea)

Maria Magdalena
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Maria Magdalena
Regentes de Toscana
Sepultados en la Basílica de San Lorenzo (Florencia)
Condecorados con la Rosa de Oro
Nacidos en Graz
Fallecidos en Passau
Mujeres del siglo XVII
Duquesas consortes del siglo XVII
Austríacas